Влади́мир Алекса́ндрович Овчи́нников:
 Овчинников, Владимир Александрович (род. 1971) — генерал-майор.
 Овчинников, Владимир Александрович (род. 1938) — российский художник.